Lechia Poznań (hokej na lodzie) – klub hokeja na lodzie
 Lechia Poznań (hokej na trawie) – klub hokeja na trawie
 Lechia Poznań (żużel) – klub żużlowy